

Toponyme

États-Unis 
 Shelton, ville du Connecticut ;
 Shelton, ville de l'État de Washington ;

Royaume-Uni 
 Shelton Bar, un ancien complexe sidérurgique à Stoke-on-Trent.

Patronyme 

  ;
 Ben Shelton (2002-), joueur de tennis américain ;
 Blake Shelton (1976-), chanteur américain de musique country ;
 Bryan Shelton (1965-), joueur américain de tennis ;
 Carolyn B. Shelton (1876-1936), femme politique américaine ;
 Danny Shelton (1993-), joueur américain de football américain ;
 Gilbert Shelton (1940-), auteur de bande dessinée américain, notamment des Fabulous Freak Brothers ;
 Herbert M. Shelton (1895-1985), diététicien américain ;
 Jenn Shelton (1983-), coureuse à pied américaine ;
 Lonnie Shelton (1955-2018), joueur américain de basket-ball de NB ;
 Luton Shelton, (1985-2021), footballeur jamaïcain ;
 Lynn Shelton (1965-2020), réalisatrice américaine ;
 Marley Shelton, (1974-), actrice américaine ;
 Merriell Shelton (1922-1993), militaire américain ;
 Reid Shelton (1924-1997), acteur américain ;
 Richard Shelton (1933-2022), écrivain, poète américain ;
 Robert Shelton (1929-2003), grand sorcier impérial des United Klans of America (UKA), un groupe du Ku Klux Klan ;
 Robert Shelton (1926-1995), critique de cinéma et de musique américain ;
 Ron Shelton (1945-), réalisateur américain ;
 Samantha Shelton (1978-), actrice américaine ;
 Thomas Shelton, traducteur anglais de Cervantes ;
 Thomas Shelton (1601-1650?), auteur anglais d'une méthode de sténographie.

Prénom

Voir aussi 
 Wayne Shelton, série BD de Christian Denayer, Thierry Cailleteau et Jean Van Hamme
 (5953) Shelton, un astéroïde

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités